Сарриньє́, Сарріньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 14 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 827,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сарриньє на сайті французького Національного інституту географії
 Сарриньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сарриньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара